Skyland ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Skyland (Alabama)
 Skyland (Kalifornien)
 Skyland (Massachusetts)
 Skyland (Nevada)
 Skyland (North Carolina)
 Skyland (South Carolina)
 Skyland (Virginia)
 Skyland Estates (Virginia)

sowie
 eine computeranimierte Fernsehserie, siehe Skyland (Serie)